(1957-), footballeur bulgare évoluant au poste de défenseur ;
 Plamen Nikolov (1961-), footballeur bulgare évoluant au poste de gardien du but ;
 Plamen Nikolov (1977-), homme d'affaires et homme politique bulgare ;
  (1985-), footballeur bulgare évoluant au poste de défenseur.

Voir aussi